Phókosz (görög betűkkel Φώκος, latinosan Phocus) Aiakosz, az aiginai mürmidónok királya és Pszamathé néreisz fia, apai féltestvérei Telamón és Péleusz, anyai féltestvérei Theoklümenosz és Theonoé. Neve „fókát” jelent (phókén = fóka), mivel a legenda szerint Aiakosz megerőszakolta Pszamathét, aki különböző alakokat, köztük a fókáét felvéve menekült ez elől.

Phókosz felnőttként nem maradt apjánál, hanem a Korinthoszi-öböl és a Parnasszosz között új várost alapított, Phókiszt, amelynek királya lett. Felesége Aszteria, két fia született, Panopeusz és Kriszosz, egyes verziók egy Phókión nevű fiáról is tudnak. Részt vett az argonauták vállalkozásában.

Szülőföldjét egy versenyjáték miatt látogatta meg újra, ahol nagy sikereket aratott, minden díjat megnyert. Az ez után bekövetkező halálát különböző szerzők különböző módokon írják le, négy változat is fennmaradt.

 Telamón fejbe vágta egy diszkosszal.
 Telamón leszúrta egy dárdával egy vadászaton.
 Péleusz ölte meg, mert anyja megkérte erre, mivel Endeisz nem szívesen látta férje félrelépésének gyümölcsét.
 Véletlen baleset volt.

Péleusz és Telamón elrejtették a holttestet, hogy apjuk ne tudja meg fia halálát. A gyilkosságra mégis fény derült, Aiakosz száműzte mindkét fiát, Pszamathé pedig egy hatalmas farkast küldött Aiginára, amely sokáig tizedelte a lakosság állatállományát.

Rokonsága, családja

Jegyzetek

Források 
 
 Apollodórosz: Mitológia

Görög mitológiai alakok
Argonauták